Les Masters de snooker 1991 ont lieu au centre de conférences de Wembley à Londres en Angleterre. C'est la  des Masters de snooker qui ont réuni les seize joueurs les mieux classés ainsi que deux invités.

Déroulement 
Les deux joueurs invités sont Gary Wilkinson et Alan McManus. Ils affrontent dans un tour préliminaire respectivement Tony Meo () et Steve James (). Meo et McManus remportent leur match et se qualifient pour le tableau principal. Stephen Hendry remporte le titre pour la  consécutive en s'imposant en finale face à Mike Hallett 9 manches à 8.

Tour préliminaire

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Masters de snooker
 Glossaire du billard

Liens externes 
  Site officiel

Sport en Angleterre en 1991
Snooker en 1991
Sport en février 1991
1991